Нарвік — місто у Норвегії.
 Нарвік — комуна у Норвегії.
  — залізнична станція, розташована у муніципалітеті Нарвік.
  — аеропорт у Норвегії.
 Narvik Energi — енергетична компанія.
 «Нарвік» — норвезький історичний фільм 2022 року.